Nannucci ist der Familienname folgender Personen:

 Massimo Nannucci, italienischer Installationskünstler
 Maurizio Nannucci (* 1939), italienischer Konzept- und Lichtkünstler